Бенуа́ Фурнеро́н (; 31 октября 1802 года, Сент-Этьен — 8 июля 1867 года, Париж) — французский инженер и депутат. Изобрёл гидравлический двигатель, названный турбиной Фурнерона и применённый впервые на фабрике Давилье и К° в Тювале.

В 1848 году, после революции, выбран в учредительное собрание, был членом правой и при новых выборах был забаллотирован.

В 1848 инженер Джеймс Фрэнсис на базе турбины Фурнерона создал радиально-осевую гидротурбину, широко используемую и сейчас, например, на самой большой в мире ГЭС "Три ущелья".

Труды 
 «Mémoire sur les turbines hydrauliques» (Льеж, 1841);
 «Table pour faciliter les calculs des formules relatives au mouvement des eaux dans les tuyaux de conduite» (П., 1844)

Литература 

 

Инженеры Франции
Кавалеры ордена Почётного легиона
Железнодорожники Франции